Український народ — Громадяни України всіх національностей;
 Український народ — українці.